Жозе́ Па́уло Безе́рра Масиэ́л Жу́ниор (; ), более известный как Паули́ньо () — бразильский футболист, полузащитник клуба «Коринтианс». Выступал за сборную Бразилии.

Биография 

Паулиньо начинал карьеру в мини-футболе, в секции клуба «Португеза» из родного Сан-Паулу (команда до 17 лет). В 2006 году стал заниматься в клубе «Пан де Асу́кар» из того же города (с 2011 года называется «Аудакс»). В 2006 году перешёл во взрослую команду, но сразу же был отдан в ФК «Вильнюс». В литовском клубе провёл уверенный сезон, однако в команде начались проблемы с финансами. Затем Паулиньо перешёл в «Лодзь». Он провёл 17 матчей в чемпионате Польши, после чего вернулся в «Пан де Асукар», выступавшим в 4 дивизионе Лиги Паулисты.

В 2009 году стал игроком «Брагантино», который выступал в Серии B чемпионата Бразилии. Именно благодаря выступлениям в этой команде его вскоре заметили в одном из больших клубов Сан-Паулу — «Коринтиансе». В 2010 году состоялся переход Паулиньо в эту команду.

Вскоре Паулиньо стал игроком основы. В 2011 году он помог своей команде выиграть чемпионат Бразилии, после чего футболистом заинтересовались итальянские «Рома» и «Интернационале». Однако Паулиньо предпочёл остаться в клубе ради выступления в Кубке Либертадорес 2012. Ожидания игрока оправдались: «Коринтианс» впервые в своей истории сумел выйти в финал главного международного клубного турнира Южной Америки, где обыграл «Боку Хуниорс». Сам Паулиньо стал одним из 6 игроков «Тимао», которые провели все 14 матчей в данном розыгрыше. Кроме того, полузащитник отметился тремя забитыми голами в турнире: 1 гол на групповой стадии, и 2 — в плей-офф, в том числе единственный и победный гол в четвертьфинальном противостоянии с «Васко да Гама». Три гола в розыгрыше — это третий результат в команде. Больше забили Данило — 4 гола, Эмерсон Шейх — 5, так же 3 гола на счету у Жорже Энрике.

15 сентября 2011 года Паулиньо дебютировал в сборной Бразилии в первом матче Кубка Рока против Аргентины (0:0). Игрок провёл почти весь матч и был заменён на 88-й минуте встречи.

2 июля 2013 года перешёл в английский «Тоттенхэм Хотспур» за €17 млн.

29 июня 2015 года подписал контракт с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд» на 4 года. Сумма перехода составила €14 млн.

23 марта 2017 года Паулиньо сделал хет-трик в матче против сборной Уругвая.

14 августа 2017 года подписал контракт с испанской «Барселоной». Сумма трансфера составила €40 млн. Болельщики были очень недовольны этим подписанием, обвиняя руководство в неверной трансферной политике. Дебют Паулиньо состоялся 26 августа 2017 года в поединке против «Алавеса» (2:0). Первый гол Паулиньо забил в матче против «Хетафе» (2:1), выйдя на поле на 77-й минуте встречи и забив победный гол на 85-й минуте. После прекрасной игры за Барселону , болельщики изменили свое мнение и даже надеялись, что Паулиньо останется в команде. 

8 июня 2018 года Паулиньо на правах годичной аренды вернулся в «Гуанчжоу Эвергранд».

Достижения 
Командные
 Чемпион Бразилии: 2011
 Чемпион Китая (3): 2015, 2016, 2017
 Чемпион Испании: 2017/18
 Обладатель Кубка Испании: 2017/18
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2012
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2012
 Обладатель Кубка Рока: 2011

Личные
 Входит в состав символической сборной чемпионата Бразилии (Серебряный мяч): 2011
 Входит в состав символической сборной чемпионата Бразилии (Globo и КБФ): 2011
 Входит в состав символической сборной Лиги Паулисты: 2012
 Обладатель Бронзового мяча Кубка конфедераций: 2013
 Входит в состав символической сборной Кубка конфедераций: 2013

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на globoesporte.globo.com
 За что вы бросили меня, за что? Как пережить ад и попасть в сборную Бразилии

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Вильнюс»
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Гуанчжоу»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Барселона»